Efemèrides:
 Llibre Guinness de Rècords

Alimentació:
 Guinness, cervesa negra força popular.

Atracció turística:
 Guinness Storehouse, a Dublín.

Onomàstica:
 Arthur Guinness
 Alec Guinness